Анке Губер виграла титул, перемігши у фіналі Каріну Габшудову з рахунком 6–3, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Анке Губер (переможниця)
  Аманда Кетцер (1-ше коло)
  Барбара Паулюс (півфінал)
  Жюлі Алар-Декюжі (1-ше коло)
  Каріна Габшудова (фінал)
  Юдіт Візнер (2-ге коло)
  Сабін Аппельманс (чвертьфінал)
  Наталі Тозья (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 SEAT Open 1996 Draw 

Тур WTA 1996
1996
1996 у люксембурзькому спорті